

Patronyme 

 Roger Norrington (1934- ), chef d'orchestre
 Stephen Norrington (1964- ), acteur et réalisateur
 James Norrington, personnage de fiction